

Персоналии 
 Горх Фок — литературный псевдоним немецкого писателя-мариниста Иоганна Вильгельма Кинау

Суда 
 Горх Фок — патрульное судно кайзерского флота, построено в 1917 г.
 Горх Фок (I) — трехмачтовый учебный барк, построенный в 1933 г. (в 1949—1999 «Товарищ»)
 Горх Фок II — трехмачтовый учебный барк, построенный в 1958 г.
 Горх Фок (тип судов) — серия из 6-ти парусных судов, построенных на верфи Blohm + Voss в 1933—1958 годах.

Разное 
 Горх Фок вал () — улица в Гамбурге, один из участков 1-го транспортного кольца